Titus kan henvise til flere artikler:

 Titus Flavius Vespasianus – Romersk kejser.
 Titus (opera) – Originaltitel: La clemenza di Tito, værk af Mozart.
 Titus (discipel) – Bibelsk person.
 Titusbrevet – Paulus's brev til Titus. Biblen, Det Ny Testamente.
 Titus (udgiver) – Selskab, som producerer til Spillekonsoler.